Sasso ima više značenja:
 Sasso, Ancona
 Sasso, Biella
 Sasso, Bolzano
 Sasso, Brescia
 Sasso, Caserta
 Sasso, Frosinone
 Sasso, Modena
 Sasso, Padova
 Sasso, Parma
 Sasso, Roma
 Sasso, Salerno
 Sasso, Siena
 Sasso, Trento
 Sasso, Varese
 Sasso, Verbano-Cusio-Ossola
 Sasso, Vercelli